Northia – divinità romana 
 Northia – genere di piante della famiglia Sapotaceae
 Northia – genere di molluschi della famiglia Nassariidae